Dit is een lijst van planetoïden 109101-109200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109101 - || 2001 QH35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109102 - || 2001 QR35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109103 - || 2001 QW35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109104 - || 2001 QV36 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109105 - || 2001 QP37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109106 - || 2001 QU37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109107 - || 2001 QB38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109108 - || 2001 QG38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109109 - || 2001 QU38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109110 - || 2001 QW38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109111 - || 2001 QD39 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109112 - || 2001 QR39 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109113 - || 2001 QB41 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109114 - || 2001 QE41 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109115 - || 2001 QV41 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109116 - || 2001 QD42 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109117 - || 2001 QE42 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109118 - || 2001 QH42 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109119 - || 2001 QB43 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109120 - || 2001 QO43 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109121 - || 2001 QU43 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109122 - || 2001 QZ43 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109123 - || 2001 QX44 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109124 - || 2001 QT45 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109125 - || 2001 QT46 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109126 - || 2001 QK48 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109127 - || 2001 QQ48 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109128 - || 2001 QW48 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109129 - || 2001 QV49 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109130 - || 2001 QK51 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109131 - || 2001 QV51 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109132 - || 2001 QE52 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109133 - || 2001 QH52 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109134 - || 2001 QF53 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109135 - || 2001 QK53 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109136 - || 2001 QM54 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109137 - || 2001 QO54 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109138 - || 2001 QF55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109139 - || 2001 QJ55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109140 - || 2001 QK55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109141 - || 2001 QZ55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109142 - || 2001 QP56 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109143 - || 2001 QC57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109144 - || 2001 QN57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109145 - || 2001 QO57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109146 - || 2001 QS57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109147 - || 2001 QZ57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109148 - || 2001 QL58 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109149 - || 2001 QR58 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109150 - || 2001 QW58 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109151 - || 2001 QH59 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109152 - || 2001 QA60 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109153 - || 2001 QH60 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109154 - || 2001 QN60 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109155 - || 2001 QR60 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109156 - || 2001 QV60 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109157 - || 2001 QW60 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109158 - || 2001 QW61 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109159 - || 2001 QY61 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109160 - || 2001 QM62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109161 - || 2001 QN62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109162 - || 2001 QW62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109163 - || 2001 QX62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109164 - || 2001 QA63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109165 - || 2001 QF63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109166 - || 2001 QH63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109167 - || 2001 QO63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109168 - || 2001 QE64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109169 - || 2001 QF64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109170 - || 2001 QK64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109171 - || 2001 QP64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109172 - || 2001 QT64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109173 - || 2001 QZ64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109174 - || 2001 QS65 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109175 - || 2001 QB66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109176 - || 2001 QE66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109177 - || 2001 QL66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109178 - || 2001 QS66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109179 - || 2001 QX66 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109180 - || 2001 QD67 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109181 - || 2001 QN67 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109182 - || 2001 QV67 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109183 - || 2001 QO68 || 20 augustus 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 109184 - || 2001 QE69 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109185 - || 2001 QA70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109186 - || 2001 QB70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109187 - || 2001 QK71 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109188 - || 2001 QE72 || 21 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109189 - || 2001 QT72 || 19 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109190 - || 2001 QK73 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109191 - || 2001 QS73 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109192 - || 2001 QU73 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109193 - || 2001 QL74 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109194 - || 2001 QB75 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109195 - || 2001 QE75 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109196 - || 2001 QA76 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109197 - || 2001 QN76 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109198 - || 2001 QP76 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109199 - || 2001 QV77 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109200 - || 2001 QA78 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten